Охитал има више значења:

 Охитал (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охитал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охитал (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику